Liste des députés de la province de Jaén, en Andalousie. Cette province espagnole est représentée au Congrès des députés par six députés.

Législature 2008-2012 

La législature 2008-2012 est à nouveau marquée par une hégémonie du PSOE, qui remporte 66 % des sièges de députés attribués à la province de Jaén, soit quatre sièges sur six.

Liste en rapport avec l'Andalousie
Liste deputes Jaen
Jaen